Sinop puede referirse a:

Sinop o Sinope, provincia de Turquía.
Sinop o Sinope, ciudad de Turquía, capital de la provincia homónima.
Sinop, municipio brasileño del estado de Mato Grosso.